Pali jezik, indoarijski jezik
 Pali (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje, Crna Gora